Laitosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Laitosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (3 ha)
2. Laitosaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (5 ha)
3. Laitosaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (26 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar